Gubal ist:

 eine Insel in der Straße von Gubal im Golf von Suez
 ein bronzezeitlicher Name der kanaanitischen Stadt Byblos
 ein Musikinstrument: Hang (Musikinstrument)#Gubal